Maria Josepha (19. marts 1751–15. oktober 1767) var en østrigsk ærkehertuginde, der var datter af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan. Hun var lillesøster til kejserne Josef 2. og Leopold 2. og storesøster til dronning Marie Antoinette af Frankrig.

Biografi 
.Maria Josepha blev født den 19. marts 1751 i Hofburg i Wien som den niende datter og tolvte barn af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan. Hun havde et tæt forhold til sin et år ældre søster Ærkehertuginde Maria Johanna Gabriela, og de to delte børneværelse og barnepige.
 
Som led i moderens ægteskabspolitik blev Ærkehertuginde Maria Josepha forlovet med den senere kong Ferdinand 1. af Begge Sicilier. Inden ægteskabet kom i stand, blev hun dog syg med kopper og døde på Schönbrunn Slot den 15. oktober 1767, den selvsamme dag som hun skulle have forladt Wien på sin rejse over Alperne for at blive gift med Ferdinand. I stedet blev hendes lillesøster Ærkehertuginde Maria Karolina gift med Ferdinand i 1768.

Ligesom mange af sine søskende er hun begravet i Kejserkrypten i Kapucinerkirken i Wien. Hendes hjerte blev begravet separat og opbevares i hjertekrypten i Loretokapellet i Augustinerkirken i Wien.

Anetavle

Henvisninger

Litteratur

Eksterne links 

Huset Habsburg-Lothringen
Østrigere i 1700-tallet
Personer fra Wien
Ærkehertuginder af Østrig